Сезон ФК «Мілан» 2021—2022 — 89-ий сезон цього клубу в італійській Серії А. «Мілан» буде захищати чемпіонський титул, а також виступить у Лізі чемпіонів УЄФА, Кубку Італії та Суперкубку Італії.

Склад команди 
.

Трансфери

Літнє трансферне вікно

Прийшли

Пішли

Зимове трансферне вікно

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Сезон

Серія А

Статистика матчів

Підсумки за туром

Матчі

Кубок Італії

Суперкубок Італії

Ліга чемпіонів

Груповий етап

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

Станом на: 18 березня 2023 року

Бомбардири 

Станом на: 18 березня 2023 року

Дисциплінарні порушення 

Станом на: 18 березня 2023 року

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт клубу

Мілан
Сезони ФК «Мілан»